SRN je zkratka, která může znamenat:

 Německo – oficiálním názvem Spolková republika Německo, evropský stát
suchá retenční nádrž – protipovodňová retenční nádrž, nepřesně zaměňovaná se suchým poldrem
 Strahan (letiště) – kód letiště ve Strahanu v australské Tasmánii